

Sigle
 Essential facilities doctrine – istituto del diritto industriale
 Europe of Freedom and Democracy (Europa della Libertà e della Democrazia) – gruppo politico al Parlamento europeo

Codici 
 EFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ellington Field, Houston (Texas), Stati Uniti